

Persone 
 Andrew Gabel – pattinatore di short track statunitense
 Elyes Gabel – attore britannico
 Fabien Gabel – direttore d'orchestra francese
 Martin Gabel – attore statunitense
 Scilla Gabel – attrice italiana
 Seth Gabel – attore statunitense

Aziende 
 Gabel (azienda) – Industria tessile